

Geografia 
 Bulgaria
 Marten – città nella provincia di Ruse

Persone 
 Billie Marten – cantautrice britannica
 Maritza Martén – ex discobola cubana
 Ulrich Marten – ex tennista tedesco